Марина Шарло́тт(е) Ка́лла (; род. 22 июля 1987 года, Терендё, Норрботтен) — шведская лыжница, трёхкратная олимпийская чемпионка и шестикратный серебряный призёр Олимпийских игр (рекорд по серебряным наградам в истории зимних Игр), трёхкратная чемпионка мира и 10-кратный призёр чемпионатов мира, многократная победительница этапов Кубка мира, многократная чемпионка Швеции. Успешно выступает в дистанционных видах, имеет успехи на мировом уровне в командном спринте.

Спортивная карьера 
Трёхкратная чемпионка мира среди юниоров 2006 и 2007 годов.

На Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере победила в первой гонке — 10 км свободным стилем с раздельным стартом. Вместе с Анной Хог завоевала серебряную медаль в командном спринте. На зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи завоевала 2 серебряных медали в скиатлоне и на десятке классикой. В эстафете 4х5 км принесла своей команде золотую медаль, в захватывающей гонке обогнав на финише финскую и немецкую лыжниц, несмотря на начальное отставание от них на своем заключительном этапе в 25 секунд. На церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи была знаменосцем сборной Швеции.

На Олимпийских играх 2018 года Шарлотт продолжила успешное выступление и победила в скиатлоне, став трёхкратной олимпийской чемпионкой. В шестой день Олимпиады в Пхёнчхане, гонке с раздельным стартом на 10 км, шведская спортсменка сумела показать второе время и завоевать серебряную медаль.

C 2007 года Шарлотт Калла восемь раз принимала участие в чемпионатах мира, на которых в сумме завоевала 13 наград. На чемпионате 2009 года в Либереце завоевала первую медаль (бронзовую) в эстафете. В 2011 году в Хольменколлене Калла стала чемпионкой в командном спринте и завоевала серебро в эстафете. В этих же видах программы Шарлотт Калла выиграла серебряные медали на чемпионате мира 2013 года. На домашнем чемпионате 2015 года в Фалуне она завоевала сразу 4 награды. Золото в разделке на 10 км свободным стилем (первое в истории для шведок в этой дисциплине на чемпионатах мира), серебро — в эстафете и две бронзы: в скиатлоне и на тридцатке классикой. Через два года на чемпионате мира в Лахти Калла завоевала три награды: серебро в гонке с раздельным стартом и в эстафете, а также бронзу в скиатлоне. На чемпионате мира 2019 года в активе Каллы была только одна награда, но ею стало долгожданное золото в эстафете. Шарлотт сыграла одну из ключевых ролей в первой в истории победе женской сборной Швеции в эстафете на чемпионатах мира: на третьем этапе она выиграла 20 секунд у норвежки Астрид Якобсен, что позволило Стине Нильссон на последнем этапе удержать преимущество против знаменитой Терезы Йохауг. Калла завоевала медаль в эстафете на шестом чемпионате мира подряд.

На этапах Кубка мира имеет в своем активе 12 побед в индивидуальных гонках (7 на отдельных этапах и 5 на этапах многодневок) и более 50 попадания в тройку лучших. В сезоне 2007/08 стала победительницей престижной многодневки Тур де Ски. В общем зачёте Кубка мира ни разу не поднималась выше 4-го места по итогам сезона.

В 2018 году за высокие достижения в лыжном спорте была удостоена медали Хольменколлена.

Результаты на крупнейших соревнованиях

Олимпийские игры 
9 медалей (3 золотые, 6 серебряных)

Чемпионаты мира по лыжным видам спорта 
13 медалей (3 золотые, 6 серебряных, 4 бронзовые)

Примечания 

Лыжники по алфавиту
Лыжники Швеции
Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам
Олимпийские чемпионы от Швеции
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2010 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2014 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по лыжным гонкам
Чемпионы мира по бегу на роликовых лыжах
Почётные доктора Технологического университета Лулео